Halk Bankası Spor Kulübü – società polisportiva turca, con sede ad Ankara
 Halk Bankası Spor Kulübü – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Ankara
 Halk Bankası Spor Kulübü – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Ankara